New Lebanon ist die Bezeichnung mehrerer Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 New Lebanon (Illinois)
 New Lebanon (Indiana)
 New Lebanon (Missouri)
 New Lebanon (New York)
 New Lebanon (Ohio)
 New Lebanon (Pennsylvania)
 New Lebanon Center (New York)